Canning kan syfta på följande:

Geografi 
 Canning, Argentina, ort i provinsen Buenos Aires, Argentina
 Canning, Nova Scotia, ort i Kanada
 Canning (ort i Indien), Västbengalen
 City of Canning, kommun i Western Australia, Australien

Personer 
 Andrew Canning, svensk-brittisk organist
 Charles Canning, 1:e earl Canning, brittisk statsman
 Charlotte Canning, grevinnan Canning, brittisk målare
 George Canning, brittisk statsman
 Samuel Canning, brittisk ingenjör
 Sara Canning, kanadensisk skådespelare
 Stratford Canning, 1:e viscount Stratford de Redcliffe, brittisk politiker
 Victor Canning, brittisk författare